Aurelia Gruber Benco (1905-1995) – intellettuale, politica e giornalista italiana, figlia dello scrittore Silvio
 Pavol Benčo (1955) – ex calciatore cecoslovacco
 Silvio Benco (1874-1949) – scrittore, giornalista e critico letterario italiano